Honzík může být:

 zdrobnělina domácké podoby křestního jména Jan (Honza) 
 český výraz pro vycpávku ženských sukní, zvýrazňující hýždě
 lidový název pro bouloň neboli křivůtku(Achimenes) – bohatě kvetoucí pokojovou rostlinu 

příjmení osob
 David Honzík (1993) – český lední hokejista
 Jiří Honzík (1924–2018) – český vysokoškolský učitel, překladatel a literární historik
 Karel Honzík (1900–1966) – český architekt a designér
 Milena Honzíková (1925–2001) – česká spisovatelka a literární historička
 Zbyněk Honzík (* 1967) – český filmový herec

Odkazy

Reference

Související články 
 Honzíkova cesta – kniha od Bohumila Říhy a stejnojmenný český film

Externí odkazy 
 

Česká příjmení